ZT steht für:

 Titan Airways, britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Zugtraktor, beispielsweise in Fortschritt ZT 300
 Ziviltechniker (Österreich)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Südafrika
 Zimmertemperatur, also Raumtemperatur, "Z.T." etwa in D’Ans-Lax bei Angaben physikalischer Daten

ZT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Attika (griechische Region) (nur für Motorräder)
 Norwegen: Alta (Norwegen)
 Österreich: Bezirk Zwettl

zt steht für:
 Kammer der Ziviltechniker, Österreich

Siehe auch:

ZT